Километро Каторсе има више значења:

 Километро Каторсе (Корехидора), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Километро Каторсе (Навохоа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Километро Каторсе (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Километро Каторсе, Ел Кокал (Коазакоалкос), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Километро Каторсе (Кордоба), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Километро Каторсе (Чинамека), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Километро Каторсе (Чемас), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику